Josip Jelačić, general i hrvatski ban od 1848. do 1859. 
 Hrvački klub Ban Jelačić, hrvački klub iz Gospića.

Vidi i:
 Trg bana Jelačića